Marcialonga är ett årligt långlopp på skidor den sista söndagen i januari i provinsen Trento i norra Italien. Loppet är 70 kilometer långt, med start i Moena, genom Fassadalen, vänder i Canazei och passerar åter Moena på väg mot målgång i Cavalese i Val di Fiemme. Det hade premiär 1971, och ingår i Worldloppet sedan detta grundades.

Vinnare

Herrar

Damer

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Officiell webbplats  

Långlopp
Längdskidåkning i Italien
Återkommande sportevenemang i januari
Återkommande sportevenemang med premiär 1971
Söndag
Internationella sportevenemang i Italien